Cazacliu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ion Cazacliu (1869–1933), funcționar și politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Vladimir Cazacliu (1887–1950), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Grigorie Cazacliu (1892–1959), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.